Андре́й Ершо́в: Ершов, Андрей Владимирович — российский игрок в StarCraft, один из самых успешных и известных в киберспортивных кругах.
 Ершов, Андрей Иванович (1834 или 1835 — 1907) — русский офицер, автор «Севастопольских воспоминаний артиллерийского офицера».
 Ершов, Андрей Мартемианович (1901—1940) — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Ершов, Андрей Николаевич (род. 1955) — ректор Академии государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан.
 Ершов, Андрей Петрович (1931—1988) — советский учёный, академик, один из пионеров теоретического и системного программирования.